

По дренажному бассейну 
Этот список организован по водосборным бассейнам, при этом соответствующие притоки выделены под названием каждого большего потока.

Эгейское море 
 Вардар
 Треска
 Голема Река
 Лепенак
 Неродимка
 Река Кадина
 Пчиня
 Крива Река
 Кумановская река
 Тополька
 Бабуна
 Црничка Река
 Брегальница
 Зрновска река
 Лакавица
 Отинья
 Crna Reka
 Шемница
 Драгор
 Раек
 Бошава
 Дошница
 Страгарника
 Анска Река
 Конская река
 Пена
 Струма (в Болгарии)
 Лебница
 Струмица
 Старая река

Адриатическое море 
 Дрин (в Албании)
 Чёрный Дрин
 Сатеска
 Голема Река
 Радика
 Дервен
 Рыбничка
 Длабока

Чёрное море 
 Дунай (в Сербии)
 Южная Морава (в Сербии)
 Биначка Морава

Водосборный бассейн 

Реки Северной Македонии
Северная Македония